Luitpoldbrücke, benannt nach dem bayerischen Prinzregenten Luitpold, ist der Name mehrerer Brücken in Bayern:

 die Luitpoldbrücke (Freising), eine Brücke über die Isar
 die Luitpoldbrücke (München), eine Bogenbrücke über die Isar
 die Luitpoldbrücke (Passau), eine Hängebrücke über die Donau
 die Luitpoldbrücke (Bad Reichenhall), eine Bogenbrücke über die Saalach
 die Luitpoldbrücke (Bamberg), eine Brücke über den Rechten Regnitzarm
 die Luitpoldbrücke (Zeil am Main), eine Straßenbrücke über den Main
 die Luitpoldbrücke in Augsburg
 die Luitpoldbrücke in Zwiesel
 die Luitpoldbrücke in Landshut
 die Friedensbrücke (Würzburg), die bis November 1948 den Namen Luitpoldbrücke trug

Weiterhin gibt es in Rheinland-Pfalz (im ehemaligen Teil des Königreiches Bayern) eine Luitpoldbrücke in
 Oberhausen an der Nahe, vgl. Liste der Kulturdenkmäler in Oberhausen an der Nahe